Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1981 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1980/81, 21-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 13 мая на стадионе «Рейнштадион» в Дюссельдорфе. В матче встретились советский «Динамо Тбилиси» и восточногерманский «Карл Цейсс». Тбилисская команда выиграла со счётом 2:1 и принесла второй Кубок обладателей кубков УЕФА в СССР.

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1980/1981

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира
 Рамаз Шенгелия: «Бог троицу любит»

1981
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1981 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1981
Кубок обладателей кубков УЕФА 1981
События 13 мая
Международные спортивные соревнования в Дюссельдорфе
Спорт в Германии в 1981 году
Международные соревнования по футболу в Германии
Футбол в СССР в 1981 году
1980-е годы в ГДР